«Бордель» — греческий фильм 1985 года режиссёра Никоса Кундуроса. В главной роли — Марина Влади.

Сюжет 
Остров Крит, 1897 год. Во время Критского восстания флоты союзников (Франции, Италии, России и Англии) прибывают на остров с миротворческой миссией. В это время Роза, бывшая проститутка из Марселя, с двенадцатью девушками высаживается в порту Ханья и открывает бордель в старинном особняке. В её борделе собираются многие разные личности: английские, русские, итальянские и французские офицеры, секретные агенты и дипломаты, купцы и спекулянты, революционеры и партизаны. Мозаика языков, костюмов и интриг между Востоком и Западом …

Реальная историческая основа 
Персонаж Розы Вонапарте — изображение прошлого персонажа романа «Грек Зорба» мадам Гортензии, которая, как указано в примечании к роману, имела прототипом Аделину Гутар (Adeline Gutar, 1863—1938)- французской модистки из Тулона, которая, приехав в Грецию, в городе Иерапетра держала отель под названием «Франция».

В ролях 
 Марина Влади — Роза Вонапарте
 Александра Пвлиду — Анита
 Элеонора Статопулу — Сара
 Василис Лагос — Василис
 Арис Рецос — Омир Стратакис
 Владимир Смирнов — Семёнов
 Фанис Хинас — капитан Мейсон
 Антигони Аманиту — Ибрагим Эзат

Критика 
Журнал «Variety» назвал фильм красочной, роскошной хроникой Крита на стыке столетий. В постановке фильма заметно влияние театрального прошлого режиссёра:

Кундурос начинал карьеру в театре, и влияние его сценического прошлого ощущается в фильме. … Сюжет богат, но роскошные костюмы и позерство актеров делают его более ценным как зрелищную летопись эпохи, чем как исследование персонажей или истории.

Критикой отмечено, что фильм стал результатом разочарования режиссёра в возможности изменить природу людей и ход истории путём революции:

Если сюрреализм всегда скрывался на фоне его камерных работ в его других фильмах, то с фильмом «Борделло» (1985) Кундурос вошел в визуальную вселенную, пронизанную полным отсутствием правдоподобности или любого рода фотографического презентализма. «Борделло» — неклассифицируемый фильм, отчасти коллективный кошмар и отчасти личная фантазия; в конечном счете это фильм, исследующий феноменальность поверхностей, отсутствие желания, отсутствие воли к созданию. Самый важный аспект фильма — это отталкивающие темные, жидкие и мутные цвета, которые доминируют в кадре. Они выступают за смущенное состояние души и глубокое разочарование, которое настигло директора после неспособности Социалистической партии принести реальные изменения в страну после 1981 года. Это его диалогический ответ фильмам «Сатирикон» Федерико Феллини (1969) и «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Пазолини (1975) — фильмы объединяет постановка в лабиринте причудливого борделя: кошмар истории и разрушение человеческого общения.

Сюрреалистическая феерия «Борделло» Никоса Кундуроса исследует мир иррациональных порывов и подавленных желаний. В лабиринте истории нет искупления, кроме того, которое приходит через взрывное освобождение желаний — только через извращение и избыток можно понять человеческую историю и природу. В этом фильме, действие которого происходит во время Критской революции 1897 года, разгневанный романтик Кундурос сводит историю к элементарным истокам: желанию и смерти.

Примечания 

Исторические фильмы о 1890-х годах
Фильмы Греции 1985 года
Фильмы Никоса Кундуроса
Проституция в фильмах